Marlunnik Paalik bezeichnet:
 Marlunnik Paalik (Bucht, Alanngorsua), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Marlunnik Paalik (Bucht, Nunarsuaq), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Marlunnik Paalik (Bucht, Qipingasup Nunaa), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland